Krč může být:
 staročesky a nářečně pařez

 geografické pojmy
 Krč – jižní část hlavního města Prahy v městské části Praha 4
 železniční nádraží Praha-Krč
 zámek Krč
 Krč (Protivín) – část jihočeského města Protivína v okrese Písek

příjmení osob
 Krč (příjmení) – české příjmení

podobná slova
 kŕč – křeč 
 Kerč

Externí odkazy